Mannoni ist der Familienname folgender Personen:

 Maud Mannoni geb. van der Spoel (1923–1998), belgische Kriminologin und Psychoanalytikerin
 Octave Mannoni  (1899–1989), französischer Ethnologe, Philosoph und Psychoanalytiker
 Olivier Mannoni  (* 1960), französischer Übersetzer